Ме́мнон или Мемно́н () в истории:

Мифология 

 Мемнон — мифологический персонаж

Персоналии 
 Мемнон — военачальник из Родоса, живший в IV веке до н. э..
 Мемнон — македонский наместник Фракии в IV веке до н.э.
 Мемнон Гераклейский — древнегреческий историк.
 Мемнон Чудотворец — христианский подвижник, игумен монастыря в Египте, преподобный.
 Мемнон Эфесский (вторая половина IV века — до 440 года) — митрополит Эфесский, православный богослов и писатель.
 Мемнон (Вишневский) (в миру: Александр Вишневский; 1828 — 1903) — епископ Русской православной церкви, епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии.
 Мемнон Петрович Петровский (1833 — 1912) — российский учёный-славист, член-корреспондент Петербургской Академии наук по Отделению русского языка и словесности, член Чешской академии наук.

Фантастика 

 Мемнон — город в фантастической вселенной Forgotten Realms.
 Мемнон — священный город (теополис) в альтернативно-исторической вселенной «Божественный мир» Бориса Толчинского.

Прочее 
 (2895) Мемнон — крупный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.
 Колоссы Мемнона — Две каменные статуи в Египте.

Примечания